Con il nome di Maria Bonaparte sono note due discendenti del fratello di Napoleone I, Luciano Bonaparte:

principessa Maria Bonaparte (1882-1962), figlia di Rolando Napoleone Bonaparte (1858-1924), e quindi pronipote di Luciano Bonaparte; psicanalista, moglie del principe Giorgio di Grecia;
principessa Maria Bonaparte (1835-1890), figlia di Carlo Luciano Bonaparte (1803-1857) e quindi nipote diretta di Luciano Bonaparte; moglie del conte Paolo Campello della Spina.

Pagine correlate 

Bonaparte (famiglia)